Île de la Dérivation, une île de l'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône;
 Île de la Dérivation, une île de l'Oise à L'Isle-Adam;
 Île de la Dérivation, une île de la Seine.